«Красноярские Столбы» — национальный парк в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточного Саяна, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Ранее имел статус заповедника и назывался "заповедник «Столбы»".

Естественными рубежами охраняемой территории являются правые притоки Енисея: на северо-востоке — река Базаиха, на юге и юго-западе — реки Мана и Большая Слизнева. С северо-востока «Столбы» примыкают к городу Красноярску. К границе охранной зоны национального парка ходит городской автобус (остановки «Турбаза» (маршруты №19, 78 и 50), «Фанпарк "Бобровый лог"» и «Столбы "Восточный вход"» (маршрут №37)).

Получил статус заповедника в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцов. Преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы» постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2019 года. В настоящее время его площадь — 48 066 га.

Представлен к Списку Фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО. Входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.

Флора и фауна 

Флора национального парка включает около 740 сосудистых растений и 260 видов мхов. Преобладает пихтовая тайга, типичная для среднегорья Восточного Саяна.

На территории «Красноярских Столбов» выявлено 290 видов позвоночных животных. Фауна имеет ярко выраженный таёжный облик (бурундук, белка, лесная полёвка, соболь, кабарга, рябчик и т. д.) с включением лесостепных видов (сибирская косуля, степной хорёк, длиннохвостый суслик и др.).

Виды, занесённые в Красную книгу России:
 Растения: калипсо луковичная, башмачки — настоящий и крупноцветковый, пальчатокоренник майский, гнездоцветка клобучковая, ятрышник шлемоносный, ковыль перистый и др.
 Птицы: скопа, беркут, балобан и др.

Зонирование национального парка 
Территория «Красноярских Столбов» поделена на три зоны:

 Рекреационная зона, занимающая около 5 % площади национального парка, примыкает к городу Красноярску и открыта для свободного посещения.
 Зона особой охраны (около 6 % площади) — территория ограниченного доступа, посещение которой возможно только по специальному разрешению администрации национального парка.
 Зона полной заповедности занимает основную часть территории (89 %), находиться здесь могут только сотрудники национального парка, выполняющие природоохранные и научно-исследовательские работы.

Климат 
Национальный парк располагается в умеренном климатическом поясе. В январе средняя температура составляет −17,6 °С, в июле — 16,2 °С. Среднегодовое количество осадков — 686 мм. Вегетационный период длится 138 дней.

Туризм 

Жители Красноярска более чем 150 лет посещают «Столбы» для активного отдыха и занятия спортом. За это время возник и сформировался столбизм. Основной достопримечательностью национального парка являются скалы. Свои названия имеют не только скальные массивы, но и некоторые крупные камни.

В ТЭРе выделяют три скальных района:
 «Такмаковский район» расположен в долине реки Базаихи, у подножия массива Такмак. В этом районе находятся скалы Китайская стенка, Ермак, Бородок, Сторожевой, Малый Беркут, а также массивы Такмак, Воробушки.
 «Центральные Столбы» — район размерами примерно 5×10 км, находящийся в 5 км от границы национального парка. Здесь расположены уникальные в своём роде скалы Дед, Внук, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота, а также столбы с I по IV и многие другие. Самые популярные ходы к вершине скалы имеют собственные названия — «Голубые Катушки», «Дымоход». Столбисты рассказывают, что перед революцией 1917 года большевики написали на самой большой скале (II столб) слово «Свобода» (сейчас его периодически обновляют энтузиасты), и ввиду сложности хода к вершине блюстители закона так и не смогли стереть эту надпись.
 «Дикие Столбы» — дальние скалы: Манская стенка, Манская Баба, а также скалы,  расположенные в Буферной зоне (закрытой для свободного посещения): Дикарь, Крепость, Грифы, Развалы и др.

История 

1720—1727 годы — «Столбы» посещал Д. Г. Мессершмидт. За время своего семилетнего исследования Сибири он трижды останавливался в Красноярске.

1733—1734 годы — «Столбы» посещал Витус Беринг.

1735 год — «Столбы» посетили участники сухопутного отряда Второй Камчатской экспедиции академик И. Г. Гмелин и его помощник С. П. Крашенинников.

1771—1773 годы — «Столбы» посетил исследователь Сибири профессор натуральной истории П. С. Паллас. Провёл в Красноярске около года, работая над монографиями «Путешествие по разным провинциям Российской империи», «Описание растений Российского государства», «Российско-Азиатская зоогеография».

В 1830-е годы с началом золотой лихорадки в Сибири золото добывают и на «Столбах». От деятельности старателей остаётся название «Роев ручей» — от слова «рыть».

1833 год — опись добытой на «Столбах» пушнины: 67 соболей, 43 лисы и до тысячи шкурок прочих зверей.

1870—1880-е годы — преподаватель красноярской гимназии И. Т. Савенков проводит школьные экскурсии на «Столбы» и создаёт топографический очерк окрестностей Красноярска, который потом станет отправной точкой для всех начинающих геологов Сибири. В 1886 году издаёт работу о геологическом строении окрестностей Красноярска.

30 июня 1925 года — Енисейский губернский исполнительный комитет своим постановлением объявил эту местность заповедником под названием «Столбы».

1947 год — в ТЭРе красноярского заповедника «Столбы» супругами Еленой Крутовской и Джеймсом Дулькейтом создан «Живой уголок» для содержания пострадавших от браконьеров животных.

С конца 1940-х годов до начала XXI века издано 16 сборников научных трудов. Изучается влияние атмосферного загрязнения и рекреационного использования на таёжные экосистемы. Одним из исследователей «Столбов» был И. Ф. Беляк, автор нескольких книг о заповеднике.

2000 год — «Живой уголок» заповедника «Столбы» стал основой зоопарка «Роев ручей».

Образование заповедника 
В начале 20-го века на «Столбах» уже сложилась развитая культура столбизма. Частью этой культуры было бережное отношение к природе того места, где они собирались . 

Во время строительства транссиба использовался гранит «Столбов», как материал для различных нужд. Об этом свидетельствует заброшенный гранитный карьер у «восточного входа», в долине ручья Моховой, разработка которого шла в начале и в середине века. Здесь же в конце 19-го и начале 20-го века шла разработка скал Кизямы, которые были расколоты, взорваны и постепенно вывезены в хозяйственных целях каменотесами. 

В 1910-х шло активное хозяйственное освоение района «центральных столбов», вырублено около 3000 деревьев в районе 2-го столба, попытка разработки 2-го столба как источника камня. Данная деятельность вызывает возмущение у посетителей «Столбов». В ответ на это в апреле 1920 года выходит постановление Енисейского Губернского Революционного комитета о запрете на рубку деревьев и разработку камней в радиусе 4-х километров вокруг «центральных столбов». В результате постановления часть рубки леса переносится в другие районы. В 1923 году столбисты, выпускают наказ о охране «Столбов» и распространении его среди случайных и регулярных посетителей, назначают дежурства.

В 1924 году было направлено в Енисейскиий губернский исполкомом ходатайство от Красноярского отдела русского географического Общества об охране «Столбов». Отдел охраны природы при Главнауке Наркомпроса поднимает вопрос о охране Столбов и преобразовании в заповедник. Отдел охраны природы при Главнауке Наркомпроса в сентябре 1924 года объявил «Столбы» заповедником и передал его Географическому обществу и с октября появляется финансирование. Первый суд за рубку леса между первым и вторым столбами.

В апреле 1925 году выходит «Обязательное постановление президиума Енисейского Губернского исполнительного комитета»  о объявлении территории «Столбы» заповедником. Первым директором назначается столбист Яворский Александр Леопольдович.

В культуре 
В районе Столбов разворачивается действие повести В. А. Обручева «На Столбах», в которой упоминается традиция спортивного туризма («столбизм»), а также излагается история надписи «Свобода».

В районе Столбов происходит действие повести Юрия Короткова «Абрекъ».

Галерея

Примечания

Литература 
 Трухницкий М. 115 лет со дня рождения учёного, краеведа, первого директора заповедника «Столбы» А. Л. Яворского // Край наш Красноярский : Календарь знаменательных и памятных дат на 2004 год / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. — Красноярск : Кларетианум, 2003. — С. 16—18.
 Лалетина Н. Е. 90 лет со дня рождения основательницы «Живого уголка» в заповеднике «Столбы», детской писательницы Е. А. Крутовской // Край наш Красноярский : Календарь знаменательных и памятных дат на 2004 год / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. — Красноярск : Кларетианум, 2003. — С. 77—78.
 Плющ И. В. «Столбы» как социокультурный феномен // Духовно-исторические чтения / Краснояр. гос. архитектурно-строит. акад., Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Красноярск : КрасГАСА, 2004. — Вып. 9. — С. 226—232.
 Коловский Р. А. Экологические проблемы города и заповедника «Столбы» // Непрерывное экологическое образование и экологические проблемы / Сиб. гос. технолог. ун-т. — Красноярск : СибГТУ, 2004. — Т. 2. ISBN 5-8173-0199-9
 Зырянов А. В заповеднике «Столбы» // Журнал «Охота и охотничье хозяйство». — 1975. — № 11. — С. 26—27.

Ссылки 
 Официальный сайт ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»
 
 
 Красноярские столбы, сайт общества столбистов
 
 Каштаковская тропа. Видео поход.
 Принято решение о преобразовании государственного природного заповедника «Столбы» (Красноярский край) в национальный парк «Красноярские Столбы»

Появились в 1925 году в России
География Красноярска
Члены ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона
Красноярские столбы